Кошкаров — русская фамилия.

 Кошкаров, Андрей (ум. 1570) — стрелецкий голова.
 Кошкаров, Григорий Никифорович (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 Кошкаров, Сергей Николаевич (1878—1919) — русский поэт и баснописец.
 Кошкаров Серик Абсатович (род. 1973) — казахстанский футболист.
 Кошкаров, Степан Михайлович (XVIII век) — русский учёный ботаник, в составе академической экспедиции П. С. Палласа.

См. также 
 Кашкаров
 Кашкаровы — русский дворянский род.

Примечания